

Sigle 
 Silkroad Online
 Soluzione reidratante orale
 Společnost s ručením omezeným  – tipo di società presente nell'ordinamento giuridico della Repubblica Ceca affine all'italiana Società a responsabilità limitata

Chimica 
 SrO – formula chimica dell'ossido di stronzio

Codici 
 SRO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Santana Ramos (Colombia)
 sro – codice ISO 639-3 della lingua sarda campidanese

Musica 
 S.R.O.  – album discografico di Herb Alpert & the Tijuana Brass del 1966